Maximilian Lattwesen (* 3. November 2003 in Gehrden), auch bekannt als Max Lattwesen, ist ein deutscher Singer-Songwriter, Musikproduzent und Liedtexter. Zu seinen Werken zählen Without You und seine Debüt-Single Destiny. Als Co-Autor und Interpret war er am preisgekrönten Klimasong Nous Sommes L‘UE beteiligt.

Biografie

Privatleben 
Lattwesen kam 2003 in Gehrden als Sohn von Simone Lattwesen und Laienmusiker Achim Lattwesen zur Welt und wuchs in der niedersächsischen Stadt Rodenberg auf. Er hat eine jüngere Schwester. Laut eigenen Angaben hat er als Kind viel mit seinem Vater musiziert und so die Begeisterung für Musik erlangt. Er besuchte die Julius-Rodenberg-Schule und das Gymnasium Bad Nenndorf, wo er auch die Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch lernte.

Karriere 
Im Alter von vier Jahren begann Lattwesen Klavierunterricht zu nehmen. Zwei Jahre später lernte er Schlagzeug zu spielen. Eigene Songs nahm er erstmals mit elf Jahren im A-Cappella-Stil auf. Als Sänger, Pianist und Co-Songwriter gewann er einen deutschlandweiten Bundespreis und landesweit den Höchstgewinn beim 67. Europäischen Wettbewerb mit dem Chanson Nous Sommes L‘UE. 2019 schrieb er das erste Lied, das er weltweit veröffentlichte. Seinen ersten Plattenvertrag bekam er mit der Single Destiny, die am 11. November 2020, erschien. Max Lattwesen ist auch als Liedtexter für andere Interpreten tätig.

Diskografie

Stil 
Max Lattwesens Musik lässt sich überwiegend dem Genre Singer-Songwriter oder Pop zuordnen. Seinen Gesang begleitet er mit dem Klavier, seine Produktionen weisen auch weitere Instrumente wie Schlagzeug oder Bass auf. Er singt auf Englisch und Französisch, nicht in seiner Muttersprache Deutsch. Dabei handeln seine Liedtexte von Themen wie Liebe, Trauer, Zusammenhalt, Politik und Umweltschutz.

Weblinks

Einzelnachweise 

Singer-Songwriter
Musikproduzent
Sänger
Liedtexter
Musiker (Deutschland)
Deutscher
Geboren 2003
Mann